Home of the Friendless bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Home of the Friendless (Kentucky), ID-Nr. 00000860
 Home of the Friendless (Maryland), ID-Nr. 03001205